Les Abydossiens sont les habitants humains d'Abydos, amenés sur cette planète par le Grand Maître Râ pour travailler comme esclaves dans les mines de naquadah. C'était un peuple paisible et pacifique, dont tous les membres se sont élevés avec l'aide de Oma Desala après qu'Anubis a détruit la planète en usant de l'Œil de Râ.

Personnages 
 Kasuf est un personnage de l'univers de fiction Stargate, interprété dans le film Stargate, la porte des étoiles et dans la série télévisée Stargate SG-1 par l'acteur Erick Avari. Kasuf fut rencontré lors de la première expédition à travers la porte des étoiles en direction d’Abydos. Kasuf était le chef de la tribu locale, ainsi que le père de Skaara et Sha're, la femme de Daniel Jackson. Kasuf visita le SGC lorsque Sha're fut tuée par Teal'c. Quelque temps plus tard, Kasuf contacta SG-1 pour que ces derniers viennent rencontrer l’enfant Harsiésis qui était apparu sur Abydos. Malheureusement, Kasuf dut faire son ascension en même temps que tous les Abydossiens lors de la destruction de leur planète par Anubis.

 Sha're est un personnage de l'univers de fiction Stargate, interprété en 1994 par Mili Avital dans le film Stargate, la porte des étoiles et depuis 1997 par l'actrice Vaitiare Hirshon dans la série télévisée Stargate SG-1. Sha're est l'épouse abydossienne de Daniel Jackson. Après un an de vie heureuse sur Abydos avec Sha're, les Jaffas d'Apophis choisirent certains natifs de cette planète pour en faire des hôtes. Sha're est devenue l'hôte d'Amonet, la compagne d'Apophis. Son frère Skaara a été choisi pour accueillir Klorel, un Goa'uld de haut rang. Daniel a juré de combattre pour récupérer sa femme. Il passa quelque temps avec elle quand elle était enceinte de l'enfant Harsiésis, Shifu : en effet, son symbiote, Amonet, était obligé de rester en sommeil pendant cette période. Mais la Goa'uld reprit le contrôle, provoquant la naissance de l'enfant. Sha're est finalement abattue par Teal'c sur P8X-873 lorsque, toujours possédée par Amonet, elle essaye de tuer Daniel Jackson. Le père de Sha're, Kasuf, a pu cacher l'enfant. Shifu vit désormais dans un autre plan de l'existence avec l'être élevé Oma Desala.

 Skaara est un personnage de l'univers de fiction Stargate, interprété dans le film Stargate, la porte des étoiles et dans la série télévisée Stargate SG-1 par l'acteur Alexis Cruz, il est d'ailleurs le seul acteur avec Erick Avari (Kasuf) à avoir joué son personnage dans le film et dans la série. Skaara est le fils de Kasuf et frère de l'épouse abydossienne de Daniel Jackson, Sha're. Il a été capturé en même temps que sa sœur et forcé à devenir l'hôte du Goa'uld Klorel. Après plusieurs années d'esclavage, Skaara demande au Tribunat tollan qu'on lui retire le symbiote, ce qui a été accepté. Skaara retourna sur sa planète natale, et fut tué comme le reste des habitants lorsque Anubis attaqua Abydos. Oma Desala était présente à ce moment, et ce fut elle qui aida les Abydossiens, dont Skaara, à s'élever. À noter qu'il est le dernier abydossien que l'équipe SG-1 verra, lors de leur ultime visite sur la rémanence de la planète désormais annihilée.

Peuple humain de Stargate